|-
| (35301) 1996 XE||1996 XE||1 грудня 1996||Обсерваторія Ніхондайра||Такеші Урата
|-
| (35302) 1996 XD6||||7 грудня 1996||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (35303) 1996 XR6||||1 грудня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (35304) 1996 XY11||||4 грудня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (35305) 1996 XB12||||4 грудня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (35306) 1996 XQ17||||5 грудня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (35307) 1996 XG20||||4 грудня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (35308) 1996 XJ20||||4 грудня 1996||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (35309) 1996 YF3||||24 грудня 1996||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (35310) 1997 AX1||||3 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (35311) 1997 AE2||||3 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (35312) 1997 AX2||||4 січня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 35313 Хантяньюань (Hangtianyuan)||||2 січня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (35314) 1997 AW8||||2 січня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (35315) 1997 AX9||||3 січня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 35316 Монелла (Monella)||||11 січня 1997||Сормано||Пієро Сіколі,Марко Каваня
|-
| (35317) 1997 AQ23||||14 січня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (35318) 1997 BD1||||25 січня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (35319) 1997 BU4||||31 січня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (35320) 1997 BR8||||30 січня 1997||Обсерваторія Чрні Врх||Герман Мікуж
|-
| (35321) 1997 CU9||||1 лютого 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (35322) 1997 CX16||||6 лютого 1997||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато
|-
| (35323) 1997 CD26||||13 лютого 1997||Обсерваторія Ніхондайра||Такеші Урата
|-
| 35324 Orlandi||||7 березня 1997||Обсерваторія Сан-Вітторе||Обсерваторія Сан-Вітторе
|-
| 35325 Claudiaguarnieri||||7 березня 1997||Обсерваторія Сан-Вітторе||Обсерваторія Сан-Вітторе
|-
| 35326 Lucastrabla||||7 березня 1997||Обсерваторія Сан-Вітторе||Обсерваторія Сан-Вітторе
|-
| (35327) 1997 EP13||||3 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (35328) 1997 EH15||||4 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (35329) 1997 EG34||||4 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35330) 1997 EN35||||4 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35331) 1997 EO47||||12 березня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (35332) 1997 EY52||||8 березня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (35333) 1997 EW55||||10 березня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 35334 Ярковський (Yarkovsky)||||31 березня 1997||Сормано||Пієро Сіколі,Франческо Манка
|-
| (35335) 1997 FU1||||30 березня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (35336) 1997 FO2||||31 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35337) 1997 FB3||||31 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35338) 1997 GD7||||2 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35339) 1997 GS16||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35340) 1997 GV18||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35341) 1997 GT22||||6 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35342) 1997 GZ24||||7 квітня 1997||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Маркус Чемберлен
|-
| (35343) 1997 GV36||||3 квітня 1997||Обсерваторія Кітамі||Кін Ендате,Кадзуро Ватанабе
|-
| (35344) 1997 HX6||||30 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35345) 1997 HY6||||30 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 35346 Ivanoferri||1997 JX||1 травня 1997||Обсерваторія Сан-Вітторе||Обсерваторія Сан-Вітторе
|-
| 35347 Tallinn||||3 травня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (35348) 1997 JO18||||8 травня 1997||Берлінгтон||Террі Гендлі
|-
| (35349) 1997 LY12||||7 червня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 35350 Lespaul||||8 червня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (35351) 1997 MP3||||28 червня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 35352 Техас (Texas)||||7 серпня 1997||Обсерваторія Джорджа||В. Діллон,Ренді Пеппер
|-
| (35353) 1997 RW9||||8 вересня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| (35354) 1997 SP1||||22 вересня 1997||Фарра-д'Ізонцо||Фарра-д'Ізонцо
|-
| (35355) 1997 SB2||||23 вересня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| 35356 Вондрак (Vondrak)||||25 вересня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец,Ленка Коткова
|-
| 35357 Haraldlesch||||28 вересня 1997||Штаркенбурзька обсерваторія||Штаркенбурзька обсерваторія
|-
| 35358 Лоріфіні (Lorifini)||||27 вересня 1997||Обсерваторія Пістоїєзе||Лучано Тезі,Маура Томбеллі
|-
| (35359) 1997 SO33||||26 вересня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (35360) 1997 TY11||||7 жовтня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (35361) 1997 TH26||||11 жовтня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (35362) 1997 TZ26||||7 жовтня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (35363) 1997 TV28||||6 жовтня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Упсала-DLR трояновий огляд
|-
| 35364 Доналдпрей (Donaldpray)||1997 UT||21 жовтня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| 35365 Куні (Cooney)||1997 UU||21 жовтня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| 35366 Kaifeng||||18 жовтня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (35367) 1997 UW7||||28 жовтня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| (35368) 1997 UB8||||28 жовтня 1997||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (35369) 1997 UJ11||||29 жовтня 1997||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 35370 Дайсакю (Daisakyu)||||29 жовтня 1997||Обсерваторія Садзі||Обсерваторія Садзі
|-
| (35371) 1997 UZ21||||25 жовтня 1997||Нюкаса||Масанорі Хірасава,Шохеї Судзукі
|-
| (35372) 1997 UN24||||28 жовтня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (35373) 1997 UT25||||25 жовтня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Упсала-DLR трояновий огляд
|-
| (35374) 1997 VK||1997 VK||1 листопада 1997||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (35375) 1997 VP1||||1 листопада 1997||Обсерваторія Кушіро||Сейджі Уеда,Хіроші Канеда
|-
| (35376) 1997 VJ5||||8 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (35377) 1997 WN2||||23 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (35378) 1997 WN12||||23 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (35379) 1997 WS20||||25 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (35380) 1997 WJ21||||30 листопада 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (35381) 1997 WH31||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35382) 1997 WJ36||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35383) 1997 WU36||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35384) 1997 WK37||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35385) 1997 WL37||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35386) 1997 WM43||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35387) 1997 WY44||||29 листопада 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35388) 1997 WY56||||25 листопада 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (35389) 1997 XO||1997 XO||3 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (35390) 1997 XW||1997 XW||3 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (35391) 1997 XN3||||3 грудня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| (35392) 1997 XD5||||6 грудня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| (35393) 1997 XJ5||||2 грудня 1997||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (35394) 1997 XD9||||7 грудня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| (35395) 1997 XM10||||4 грудня 1997||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава,Такеші Урата
|-
| (35396) 1997 XF11||||6 грудня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (35397) 1997 YJ||1997 YJ||18 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (35398) 1997 YR||1997 YR||20 грудня 1997||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (35399) 1997 YQ1||||20 грудня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (35400) 1997 YU2||||21 грудня 1997||Обсерваторія Тітібу||Наото Сато
|}

35300